Il singolare del torneo di tennis Copa Ericsson Brazil 4 1989, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Sergio Cortés che ha battuto in finale Francisco Yunis 6-4, 6-3.

Teste di serie 

 Jean-Philippe Fleurian (quarti di finale)
 Cássio Motta (primo turno)
 Mario Tabares (secondo turno)
 Jeff Tarango (semifinali)

 José Luis Aparisi (primo turno)
 Gustavo Giussani (quarti di finale)
 Guillermo Rivas (primo turno)
 Roberto Argüello (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Copa Ericsson Brazil 1989